Дубовый Гай () — село,
Подгорненский сельский совет,
Новониколаевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323684002. Население по переписи 2001 года составляло 89 человек.

Географическое положение 
Село Дубовый Гай находится на расстоянии в 2 км от села Петропавловка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Происхождение названия 
На территории Украины 4 населённых пункта с названием Дубовый Гай.

Примечания